Axel steht für:

 Axel (Name), männlicher Vorname
 Axel!, deutsche Comedy-Serie
 Axel (Eiskunstlauf), Sprung im Eiskunstlauf
 ein Ortsteil von Terneuzen, Niederlande
 Citroën Axel, ein PKW-Modell von Citroën 
 Sturmtief Axel, 2017 in Nordeuropa

Axel ist der Familienname folgender Personen:

 Amourricho van Axel Dongen (* 2004), niederländisch-französischer Fußballspieler
 Curtis Axel (* 1979), US-amerikanischer Wrestler
 Gabriel Axel (1918–2014), dänischer Regisseur und Drehbuchautor
 Göran Axel-Nilsson (1907–1999), schwedischer Kunsthistoriker
 Katrin Axel-Tober (* 1976), deutsche Linguistin
 Richard Axel (* 1946), US-amerikanischer Mediziner und Nobelpreisträger

Siehe auch:

 Der Dreifache Axel, ein Kurzfilmpreis
 Achsel (Begriffsklärung)
 AXL